Ройтфельд — фамилия.

Известные носители:
 Ройтфельд, Жак (1889—1999) — французский кинопродюсер, основатель кинокомпании Les Productions Jacques Roitfeld.
 Ройтфельд, Карин (род. 1954) — журналист, главный редактор французской версии журнала Vogue с 2001 по 2011 год.
 Ройтфельд, Джулия Рестуан (род. 1980) — французский арт-директор и модель.
 Ройтфельд, Владимир Рестуан (род. 1982) — французский арт-дилер и куратор.